Airbus A340, een vliegtuig
Een verkeersweg:
A340 (Groot-Brittannië)